Giordani ima više značenja:
 Giordani, Cuneo
 Giordani, Imperia
 Giordani, Verona